Санта Андреа има више значења:

 Санта Андреа (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Андреа (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Андреа (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику